Эль-Кардосо-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 182,49 км². Население — 80 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 93 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары